Die Football League First Division 1983/84 war die 85. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 1983 und endete am 17. Mai 1984.

Der FC Liverpool gewann mit dreizehn Punkten Vorsprung vor dem FC Southampton seine mittlerweile 15. Meisterschaft und verteidigte damit den Titel aus dem Vorjahr. Knapp dahinter rangierten in jeweils kurzem Abstand Nottingham Forest, Manchester United und die Queens Park Rangers. Von den drei Aufsteigern Wolverhampton Wanderers, Queens Park Rangers und Leicester City konnten die nur die „Wolves“ die Klasse nicht halten und mussten nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Second Division antreten. Daneben stiegen Birmingham City und Notts County ab. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger FC Chelsea, Sheffield Wednesday und Newcastle United ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||15
||21
||20
||21
||20
||25
||23
||28
||20
||23
||28
||24
||20
||23
||21
||22
||27
||23
||26
||22
||23
||30

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1983/84 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1983-84 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1983/84
Fußballsaison 1983/84